Скольжение: может означать:

 Скольжение (авиация)
 Тепловое скольжение
 Скольжение асинхронного двигателя
 Скользящее движение бактерий
 Сила трения скольжения
 «Скольжение» — российский художественный фильм (2012)